Otionellidae är en familj av mossdjur. Otionellidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Otionellidae finns 15 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Otionellidae